Newald ist der Familienname folgender Personen:

 Anny von Newald-Grasse (1875–1952), österreichische Pianistin und Publizistin
 Fanny Newald, auch Franziska Newald (1893–1970), österreichische Malerin
 Johann Newald (1901–1944); österreichischer Widerstandskämpfer
 Julius Newald (1824–1897), österreichischer Jurist und Bürgermeister von Wien
 Richard Newald (1894–1954), Literaturhistoriker